Bienal Brasileira de Design

A Bienal Brasileira de Design (BBD) é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério da Cultura (MinC). É um evento de maior relevância no Brasil, nele são apontadas tendências, realizações culturais, provoca discussões e promove a marca Brasil com a melhor produção de design.

No ano 2000 foi propicio a realizações de bienais, devido o grande crescimento e a inserção do design brasileiro. Porém somente em 2006 acontece a primeira edição da BBD, que foi sediada na cidade de São Paulo (SP), no parque Iberabuera, numa programação de 49 dias, e obtiveram 35 mil visitantes. A II Bienal aconteceu em 2008, do Distrito Federal, com foco no Design Industrial, produção em grande escala, e obtiveram 40 mil visitantes.

Em 2010 foi à vez de Curitiba receber a III edição, e teve como tema Design Inovação e Sustentabilidade, as amostras estavam espalhadas pela cidade, nos parques Barigui e Jardim Botânico, no Museu Oscar Niemeyer, Memorial de Curitiba, Universidade Positivo e Pavilhão Horácio Coimbra – CIETEP, e teve o maior número de visitantes, 300 mil pessoas. A última edição foi em 2012, em Belo Horizonte – MG, e trouxe como mostra principal “Da Mão a maquina”, e resultaram com 39 mil visitantes.

A 5ª edição será no Sul o país, na cidade de Florianópolis, os organizadores da Bienal mudaram as datas para números ímpares, portando a próxima acontecerá em 2015. Será um evento de 45 dias, e espera receber 100 mil pessoas. Como estratégia de divulgação acontecerá seminários nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó e Lages. 

Eventos bienais